Bozinovski oder Božinovski ist der Familienname folgender Personen:

 Bobi Božinovski (* 1981), mazedonischer Fußballspieler
 Daniel Bozinovski (* 1989), mazedonischer Fußballtorhüter
 Kiril Bozinovski (* 1980), mazedonischer Politiker
 Vlado Bozinovski (* 1964), australischer Fußballspieler